Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1968 à Porto, au Portugal.

Les équipes qualifiées pour cette compétition sont le pays organisateur (Portugal), le tenant du titre mondial (Espagne), les quatre premiers du championnat d'Europe 1967, les deux premiers du championnat sud-américain et deux autres pays d'autres continent.

Le Portugal remporte à cette occasion sa dixième couronne mondiale.

Résultats 

|}

Annexes

Liens externes

Références 

1968
Rink hockey
Rink hockey 1968
Événement sportif à Porto
Sport au Portugal en 1968
Sport en avril 1968
Sport en mai 1968
Compétition internationale de rink hockey au Portugal